Het ATP-toernooi van Bournemouth 1996 (met de officiële naam Samsung Open 1996) werd van 9 tot en met 15 september gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de West Hants Tennis Club in de Britse plaats Bournemouth.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| score-width= 12
| team-width= 150

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Albert Costa
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-team02= Michael Geserer
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=3
| RD1-team03= David Škoch
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Piet Norval
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=5
| RD1-team05= Ignacio Truyol
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Danny Sapsford
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-team07= Dominik Hrbatý
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Juan Albert Viloca
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Andrej Medvedev
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Tom Kempers
| RD1-score10-1=65
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-team11= Albert Portas
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=1
| RD1-team12= Magnus Norman
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-team13= Patrik Fredriksson
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Colin Beecher
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=2
| RD1-team15= Nuno Marques
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Sergi Bruguera
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Albert Costa
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-team02= David Škoch
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=1
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Danny Sapsford
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=7
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Juan Albert Viloca
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=5
| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= Tom Kempers
| RD2-score05-1=64
| RD2-score05-2=4
| RD2-team06= Magnus Norman
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-team07= Patrik Fredriksson
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Sergi Bruguera
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Albert Costa
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= Danny Sapsford
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=1
| RD3-team03=Magnus Norman
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Sergi Bruguera
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=5
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Albert Costa
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-team02= Magnus Norman
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=3
}}

Onderste helft
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Greg Rusedski
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= Bernardo Mota
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-team03= Daniel Orsanic
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=1
| RD1-team04= Emilio Álvarez
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2='''6
| RD1-team05=

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Bournemouth
ATP-toernooi van Bournemouth